Во́рдсворт () — английская фамилия. Известные носители:
 Вордсворт, Дороти (1771—1855) — английская писательница, поэтесса, мемуаристка, сестра Уильяма Вордсворта. 
 Вордсворт, Уильям (1770—1850) —  английский поэт-романтик.